Katzwinkel kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Katzwinkel, Vulkaneifel – kommun i Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz, 
 Katzwinkel (Sieg) – kommun i Landkreis Altenkirchen, Rheinland-Pfalz,